Cannat steht für
Saint-Cannat, Gemeinde in Frankreich
(22512) Cannat, Asteroid des Hauptgürtels
Siehe auch:
Cannate